Clerc ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Albert Clerc (1830–1918), französischer Schachspieler
 Alix Le Clerc (1576–1622), französische Ordensschwester
 André Daniel Clerc (1903–??), Schweizer Missionar 
 Antoine-Éléonor-Léon Le Clerc de Juigné (1728–1811), französischer römisch-katholischer Bischof und Erzbischof
 Antoine-Marguerite Clerc (1774–1846), französischer General
 Aurélien Clerc (* 1979), Schweizer Radrennfahrer
 Blaise Clerc (1911–2001), Schweizer Politiker (LPS)
 Charles Clerc (* 1943), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator
 Charles Borel-Clerc (1879–1959), französischer Komponist

 Charly Clerc (1882–1958), Schweizer Romanist, Autor und Übersetzer

 Émile Clerc (* 1934), französischer Ruderer
 François Clerc (* 1983), französischer Fußballspieler
 François Le Clerc (genannt Jambe de Bois oder Pie de Palo; † 1563), französischer Kapitän
 Georges Clerc (1922–2012), Schweizer Politiker

 Jean-Marie Clerc (Keke Clerc; † 2006), deutscher Spekulant
 John Auguste Clerc (1857–1898), Schweizer Politiker
 José Luis Clerc (* 1958), argentinischer Tennisspieler
 Julien Clerc (* 1947), französischer Chansonnier
 Laurent Clerc (1785–1869), US-amerikanischer Lehrer der Gebärdensprache
 Laurent Clerc (Leichtathlet) (* 1972), Schweizer Sprinter

 Mialitiana Clerc (* 2001), madagassisch-französische Skirennläuferin
 Michel Le Clerc (1622–1691), französischer Bühnenautor, Übersetzer und Mitglied der Académie française
 Napoléon-Jules-Philibert Clerc (1844–??), Schweizer Architekt
 Nicolas-Gabriel Le Clerc (1726–1798), französischer Arzt und Historiker
 Olivier Clerc (* 1950), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Onésime Clerc (1845–1920), russischer Naturforscher Schweizer Herkunft
 Philippe Clerc (* 1946), Schweizer Leichtathlet

 Serge Clerc (* 1957), französischer Comiczeichner und Illustrator
 Vincent Clerc (* 1981), französischer Rugbyspieler

Siehe auch 
 Clerck
 Clercq
 Clerk
 Klerk

Weblinks 
 Clerc bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname